

Cinema
Unconquered – film muto del 1917 diretto da Frank Reicher
Gli invincibili (Unconquered) – film del 1947 diretto da Cecil B. DeMille

Televisione
La stoffa del campione (Unconquered) – film per la televisione del 1989 diretto da Dick Lowry